Danny Ward, calciatore inglese nato nel 1990.
Danny Ward, calciatore gallese nato nel 1993.